Barx kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Barx (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Barx (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar